Камиль Ирикович Тукаев — российский актёр театра и кино. народный артист Российской Федерации (2022), обладатель театральной премии «Золотая маска» (2019).

Биография 
Родился 11 января 1961 года в Красноярске.

В 1979 году поступил в Иркутское театральное училище на курс режиссёра Михаила Богина. После окончания начал работать в Иркутском ТЮЗе. В 1987 году переехал в Воронеж, стал работать в Воронежском ТЮЗе, а затем в Камерном театре.

Дебютировал в кино в 2003 году в картине Алексея Мурадова «Правда о щелпах».
На Открытом российском кинофестивале в Сочи («Кинотавр») в июне 2003 года был удостоен приза «За лучшую мужскую роль», который разделил с ещё двумя актёрами из «Правды о щелпах» Леонидом Окуневым и Алексеем Шляминым. В 2004 году был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». В 2005 году снялся в фильме «Солдатский декамерон» в роли подполковника Лукина.

С 2006 года живёт в Москве. Сотрудничает с Центром драматургии и режиссуры Рощина и Казанцева.

В 2019 году удостоен театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Креона в спектакле режиссёра Михаила Бычкова «Антигона» Воронежского Камерного театра.

Творчество

Фильмография 
 2003 — Правда о щелпах (фильм) — Сперанский
 2005 — Солдатский декамерон — подполковник Лукин
 2007 — Красный жемчуг любви
 2007 — Судебная колонка (телесериал) — Игорь
 2008 — Встречная полоса (телесериал) — Мордин
 2008 — Дважды в одну реку — Игорь
 2008 — Фотограф (телесериал)
 2009 — Чудо — Валериан Григорьевич
 2010 — Москва-рай (короткий метр)
 2010 — Достоевский (телесериал)
 2011 — Бежать (телесериал)
 2012 — Инспектор Купер (телесериал) — Михалёв, знакомый Купера
 2014 — Переводчик (телесериал) — Семён
 2020 — Доктор Лиза — Антипов
 2021 — Чиновница — Богданов

Семья 

 Жена — Нина Прошунина, художник;
 Сын — Клим Тукаев (родился в 1998 году), кинорежиссер.

Примечания

Ссылки 
 Тукай в Воронеже
 
 Взятка оптимизмом
 Артисты Камерного театра г. Воронеж

Выпускники Иркутского театрального училища
Персоналии:Воронежский ТЮЗ
Призёры «Кинотавра»